Черучук:

  — деревня на острове Белитунг, Индонезия;
  — река на острове Белитунг, Индонезия.